Emilie Tomanová (1933-1994), artiste peintre et graveuse tchèque
 Renáta Tomanová (née en 1954), joueuse de tennis tchécoslovaque